Guadalcázar puede hacer referencia a los municipios de:

Guadalcázar (España), en la provincia de Córdoba.
Guadalcázar (México), municipio de San Luis Potosí.

Otros artículos relacionados:

Marquesado de Guadalcázar, un título nobiliario español concedido por el rey Felipe III.
Santiago de Guadalcázar, una ciudad colonial en Argentina.